De infra-orde varaanachtigen van reptielen
Platynota (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie bladrollers